Бангета () — гора хребта  в провинции Моробе в Папуа — Новой Гвинее. Принадлежит массиву Северных (Береговых) гор. Является четвёртой по высоте вершиной страны, самой высокой вершиной провинции и хребта Сарувагет.

Гора расположена в северо-восточной части страны, в северной части провинции, на полуострове Хуон в 89 км на восток — юго-восток от горы  (4125 м), горного хребта .

Гора Бангета имеет вторую вершину (4060 м) с координатами , которая расположена в 5,5 км к юго-западу от основной. Часто основную вершину называют Саравагет, а вторую — Бангета.

Примечания

Ссылки 
 «Mapcarta». Mount Bangeta 
 . Peakware.com .

Горы Папуа — Новой Гвинеи